Балканский кубок — футбольный турнир, основанный в 1961 году. В розыгрышах принимали участие команды Албании, Болгарии, Греции, Румынии, Турции и Югославии. Всего было проведено 28 розыгрышей, последний в 1994 году.

Финалы

Лучшие клубы

Ссылки 
 http://www.rsssf.com 

Футбольные соревнования, проводимые не под эгидой ФИФА
Балканский полуостров